

Patronyme 

James Scarth Gale (1863-1937), missionnaire canadien en Corée
Jimmy Scarth (1926-2000), joueur de football anglais
Jonathan Scarth (1772-1850), entrepreneur anglais
Vera Scarth-Johnson (1912-1999), bonatiste anglaise œuvrant en Australie
W. B. Scarth (1895-1983), politicien canadien
William Bain Scarth (1837-1902), homme d'affaires canado-écossais

Fiction 
 Scarth, série de bande dessinée publiée dans The Sun.

Toponyme

Scarth, localité du Manitoba